Trazybul (VII/VI wiek p.n.e.) – tyran Miletu
 Trazybul (V wiek p.n.e.) – tyran Syrakuz
 Trazybul (V/IV wiek p.n.e.) – ateński wódz i polityk demokratyczny